Steatogenys är ett släkte av fiskar. Steatogenys ingår i familjen Hypopomidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Steatogenys